Дякин — русская фамилия; имеет женскую форму Дякина. Известные носители:
 Дякин, Александр Михайлович (1927) — советский тренер по вольной борьбе, старший тренер сборной СССР.
 Дякин, Борис Петрович (1907—1974) — советский хозяйственный и политический деятель.
 Дякин, Валентин Семёнович (1930—1994) — советский и российский историк и педагог.
 Дякин, Михаил Васильевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Дякин, Николай Петрович (1904—1945) — Герой Советского Союза.